Конна — название ряда населенных пунктов.

 Конна — деревня в Ирландии.
 Конна — город в Мали.
 Замок Конна — один из замков Ирландии, сейчас это археологический памятник, замок не сохранился.

Фамилия:

 Конна, Фрэнк (1884—1954) — валлийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

См. также 
 Кона

Примечания